Juillac (Corrèze)
 Juillac (Gers)
 Juillac (Gironde)
ook:
Juillac-le-Coq, Charente